Villani är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cédric Villani (född 1973), fransk matematiker och fysiker
 Filippo Villani (omkring 1325–omkring 1405), italiensk historiker
 Giovanni Villani (omkring 1280–1348), italiensk historiker
 

Italienska efternamn